Bâtisseurs de l’Ancien Monde (BAM)  est un documentaire pseudo-scientifique réalisé par Patrice Pouillard et sorti en 2018. C’est la mise à jour de La Révélation des Pyramides (2010). Le film pose la question de savoir si notre actuelle civilisation est bien la « première civilisation humaine avancée de la Terre ».

Synopsis 
Selon un point de vue idéologique et simplifié, et selon des raisonnements fallacieux comme le faux dilemme, le film présente un tour du monde de sites archéologiques répartis sur les cinq continents, mais qui ont en commun quelques caractéristiques :
 leur datation à des époques très anciennes, où l’humanité était supposée ne disposer que d'un outillage et de méthodes que l'auteur du film présente comme rudimentaires ;
 la prétendue absence de texte contemporain décrivant leur construction, leur finalité, les méthodes et outils utilisés (cette absence dépend de la civilisation et du monument en question) ; ce faisant, l'auteur du film passe sous silence le contexte archéologique.
 le caractère cyclopéen de leur architecture, avec des blocs de pierre pesant plusieurs dizaines de tonnes ;
 la prétendue précision de leur réalisation que l'auteur du film présente comme extraordinaire, avec des intervalles millimétriques entre les blocs, ou leur ajustement très complexe, ou encore la perfection de surfaces lisses comme du verre ;
 des mesures qui dénoteraient d'une grande maîtrise des mathématiques, ainsi que de l’astronomie (notamment la machine d'Anticythère), appuyées par leur interprétation selon le système métrique  alors que le mètre n’a été défini qu’à l’époque moderne (1791 de notre ère) ;
 enfin, des similitudes architecturales entre des sites éloignés de milliers de kilomètres et parfois mêmes de plusieurs dizaines de siècles, et censés avoir été construits par des civilisations n’ayant aucun contact entre elles.

Le film développe l'hypothèse d'une civilisation humaine avancée technologiquement dans un passé lointain (peut-être autant ou différemment de la nôtre) qui aurait transmis les savoirs et techniques nécessaires à la construction de sites sacrés un peu partout dans le monde, puis aurait disparu à la suite d’un cataclysme naturel qui serait la cause de l'entrée dans la période du Dryas Récent, si dévastateur que l’humanité n’en aurait conservé aucun écrit, mais seulement le souvenir de ces catastrophes (Déluge, etc.) dans des textes sacrés ou mythes fondateurs de l'humanité.

Les sites présentés sont :
 comme dans le premier film, les pyramides du plateau de Gizeh en Égypte ;
 le temple de Louxor, toujours en Égypte ;
 les statues géantes (moaï) de l’île de Pâques ;
 la forteresse inca de Saqsaywaman près de Cuzco au Pérou ; 
 toujours au Pérou, la civilisation de Caral, le Machu Picchu, le site de Nazca et les murailles d’Ollantaytambo, à Lima ;
 Pumapunku, la Puerta del Sol de Tiahuanaco et Naupa Iglesia en Bolivie ;
 les grottes de Barabar au Dravidistan en Inde ;
 Göbekli Tepe en Turquie ;
 Angkor Vat et Bayon au Cambodge ;

Sortie 
Le documentaire a été diffusé sur RMC Découverte en 3 parties de 40 minutes chacune.

Distribution 
 Mallku Aribalo : archéoastronome et chaman
 Liliane Fréchet
 Alika Del Sol (voix off)
 Jean-Louis Boistel : compagnon tailleur de pierre
 Bleuette Diot
 Graham Hancock : écrivain britannique promoteur de théories pseudoscientifiques
 Yanis Bitsakis
 Pascal Waringo : maître artisan compagnon
 Mathias Buttet : directeur de la R&D de la Société Hublot
 Erik Gonthier : pseudo-archéologue français

Notes et références

Liens externes 

 Article sur https://batisseurs-de-l-ancien-monde.com 
 .
 .
 .
 .
 .

Film français sorti en 2018
Pseudoarchéologie
Pseudohistoire
Pyramidologie